Welyka Luka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Welyka Luka (Lypowa Dolyna), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna
 Welyka Luka (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil